De eerste nationale 1995/96 is de hoogste divisie in het Belgische handbal.

Teams

Reguliere competitie

Play-offs

Referenties 

Eerste nationale
Handbal in 1995
Handbal in 1996